Metamorfose — processo biológico, mudança da forma e estrutura de certos animais
A Metamorfose — livro do escritor checo Franz Kafka
Metamorfoses — obra do poeta latino Ovídio
Metamorfoses (Apuleio) — romance latino de Apuleio

Desambiguações de literatura